Filip III kan syfta på

Filip III av Frankrike
Filip III av Spanien
Filip III av Makedonien

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp III.
eo:Filipo (regantoj)#Filipo la 3-a